Assedio di Gloucester – episodio della guerra civile inglese svoltosi tra l'agosto e il settembre 1643
 Battaglia di Gloucester (1775) – combattuta l'8 agosto 1775 nell'ambito della guerra d'indipendenza americana
 Battaglia di Gloucester (1777) – combattuta il 25 novembre 1777 nell'ambito della guerra d'indipendenza americana